Velika nagrada Nizozemske 1973 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 29. julija 1973.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 1:19,47
|align="center"| —
|-
! 2
| 5
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 1:19,97
| +0,50
|-
! 3
| 6
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 1:20,12
| +0,65
|-
! 4
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 1:20,31
| +0,84
|-
! 5
| 10
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 1:20,59
| +1,12
|-
! 6
| 8
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 1:20,60
| +1,13
|-
! 7
| 27
|  James Hunt
| March-Ford
| 1:20,70
| +1,23
|-
! 8
| 24
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 1:21,02
| +1,55
|-
! 9
| 20
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 1:21,14 
| +1,67
|-
! 10
| 17
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 1:21,23
| +1,76
|-
! 11
| 21
|  Niki Lauda
| BRM
| 1:21,43
| +1,96
|-
! 12
| 19
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 1:21,56
| +2,09
|-
! 13
| 11
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 1:21,82
| +2,35
|-
! 14
| 28
|  Rikky von Opel
| Ensign-Ford
| 1:22,01
| +2,54
|-
! 15
| 25
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 1:22,10
| +2,63
|-
! 16
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 1:22,24
| +2,77
|-
! 17
| 12
|  Graham Hill
| Shadow-Ford
| 1:22,50
| +3,03
|-
! 18
| 14
|  Roger Williamson
| March-Ford
| 1:22,72
| +3,25
|-
! 19
| 22
|  Chris Amon
| Tecno
| 1:22,73
| +3,26
|-
! 20
| 26
|  Gijs van Lennep
| Iso Marlboro-Ford
| 1:22,95
| +3,48
|-
! 21
| 18
|  David Purley
| March-Ford
| 1:23,09 
| +3,62
|-
! 22
| 16
|  George Follmer
| Shadow-Ford
| 1:24,14
| +3,67
|-
! 23
| 15
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 1:24,45
| +3,98
|-
! 24
| 23
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 1:32,33 
| +11,86
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 72
| 1:39:12,45
| 2
| 9
|-
! 2
| 6
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 72
| + 15,83 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 27
|  James Hunt
| March-Ford
| 72
| + 1:03,01
| 7
| 4
|-
! 4
| 8
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 72
| + 1:09,13
| 6
| 3
|-
! 5
| 20
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 72
| + 1:13,37
| 9
| 2
|-
! 6
| 26
|  Gijs Van Lennep
| Iso Marlboro-Ford
| 70
| +2 kroga
| 20
| 1
|-
! 7
| 24
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 69
| +3 krogi
| 8
|  
|-
! 8
| 19
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 68
| +4 krogi
| 12
|  
|-
! 9
| 25
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 68
| +4 krogi
| 15
|  
|-
! 10
| 16
|  George Follmer
| Shadow-Ford
| 67
| +5 krogov
| 22
|  
|-
! 11
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 66
| Motor
| 1
|  
|-
! NC
| 12
|  Graham Hill
| Shadow-Ford
| 56
| +16 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 21
|  Niki Lauda
| BRM
| 52
| Črpalka za gorivo
| 11
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 52
| El. sistem
| 24
|  
|-
! Ods
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 31
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 11
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 27
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 22
|  Chris Amon
| Tecno
| 22
| Dovod goriva
| 19
|  
|-
! Ods
| 10
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 9
| Pnevmatika
| 5
|  
|-
! Ods
| 18
|  David Purley
| March-Ford
| 8
|  
| 21
|  
|-
! Ods
| 14
|  Roger Williamson
| March-Ford
| 7
| Smrtna nesreča
| 18
|  
|-
! Ods
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 2
| Okvara
| 16
|  
|-
! Ods
| 15
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 2
| El. sistem
| 23
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 1
| Trčenje
| 10
|  
|-
! DNS
| 28
|  Rikky von Opel
| Ensign-Ford
| 0
| 
| 14
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1973
1973